

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 2 podstawowe
 Graniczna – część miasta Duszniki-Zdrój
 Graniczna – część miasta Milanówek
 Graniczna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Strzegom
 Graniczna – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Józefów nad Wisłą
 Graniczna – osada wsi Płonina w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Sztutowo
 Graniczna – część wsi Cynków w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Koziegłowy
 Graniczna – osada wsi Lisie Pole w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Chojna

Cieki wodne 
 Graniczna – rzeka, dopływ Widawy
 Graniczna – potok, dopływ Czarnego Potoku
 Graniczna – struga, dopływ Kosinki
 Graniczna – struga, dopływ Topieli
 Graniczna – struga, dopływ Skotawy
 Graniczna – strumień, dopływ Słupi

Wzniesienia w Polsce 
 Graniczna – góra w Górach Suchych
 Graniczna – wzniesienie na Pobrzeżu Szczecińskim, w woj. zachodniopomorskim

Zobacz też 
 Graniczna Woda, Graniczna Wieś